Frisk kan syfta på:

 Frisk – att någon är kry, och vid god hälsa
 Frisk (efternamn) – ett soldatnamn
 Frisk bris – en vindstyrka
 Frisk Asker – en norsk ishockeyklubb
 Frisk mark – se markfuktighet